El término Oriente puede referirse a:

Conceptos 
 Oriente, en la cultura occidental Asia;
 Este, uno de los puntos cardinales;
Oriente

Deporte 
 Oriente Petrolero, institución deportiva de Bolivia;

Historia 
 Oriente, antigua división administrativa de Cuba;
 Oriente, antigua división administrativa de Ecuador;
 Oriente, antigua división administrativa de Colombia;

Localidades y divisiones administrativas 
 Oriente, localidad de la Argentina;
 Oriente, localidad del Brasil;
 Oriente, barrio de Puerto Rico;
 Freguesía de Oriente, división administrativa propuesta en Portugal;
 Provincia de Oriente ;

Transporte 
 Oriente, estación de metro y trenes de Lisboa, Portugal;
 Oriente, navío de la Armada Española.